Dominique Adenot (1954-2018), homme politique français ;
 Isabelle Adenot (née en 1957), membre du collège de la Haute Autorité de santé (HAS) et présidente de la Cnedimts (Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé) ;
 Pierre Adenot (né en 1965), compositeur et arrangeur français.
 Sophie Adenot (née en 1982), astronaute française